Il campionato Primavera 1996-1997 è stata la 35ª edizione del campionato Primavera. Il detentore del trofeo è il .

La squadra vincitrice del torneo è stata il Perugia, che si è aggiudicata il titolo di campione nazionale per la seconda volta nella sua storia, peraltro consecutiva.

Prima fase 
Le prime 4 classificate di ogni girone passano alla seconda fase.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Seconda fase 
 Le prime 2 classificate di ogni girone passano alla fase finale.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase finale 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|QUARTI DI FINALE26 e 27 maggio 1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEMIFINALI29 e 30 maggio 1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE2 giugno 1997

Note

Bibliografia 
 

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1996
Competizioni sportive a Misano Adriatico